De Players Championship Finals 2020 (ook bekend als de Ladbrokes Players Championship 2020 voor sponsordoeleinden), was de 13e editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 64 uit de 23 Players Championship-toernooien deelnam. Het toernooi werd gehouden van 27 tot 29 november in de Ricoh Arena in Coventry.

De verdedigend kampioen was Michael van Gerwen. In de vorige editie versloeg hij in de finale Gerwyn Price. Ditmaal versloeg hij Mervyn King in de finale.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld bedroeg evenals in het jaar ervoor £500.000.

Opzet en gekwalificeerde spelers

Het toernooi kent 64 deelnemers. De deelnemers komen niet uit de PDC Pro Tour, maar alleen uit de 23 Players Championships. Er vindt geen loting plaats. De deelnemers worden aan de hand van hun ranking op de Players Championship Order of Merit 2020 in het schema geplaatst.

 Jeff Smith (33) moest zich terugtrekken vanwege het coronavirus. Nummers 34 tot en met 64 schuiven een plaats op en Ryan Meikle werd als 64e geplaatst.
Na de loting moest Mensur Suljović (19) zich terugtrekken. Zijn plaats in het schema wordt ingenomen door Darren Webster.

Plaatsingslijst Players Championship

Wedstrijdschema

Darts in 2020
2020